Библия в иудаизме представлена Танахом, именуемая также еврейской Библией, в христианстве — Ветхим (Танах и дополнительные священные книги) и Новым Заветом. Книги Библии составляют Священное Писание.

В славяно-русской Библии содержится 77 книг, в греческой Библии — 76 книг (и одна в Приложении), Новая Вульгата, используемая в католицизме — 73 книги, в большинстве протестантских Библий — 66 книг. При этом в православии и протестантизме только 66 книг признаны каноническими (богодухновенными, то есть содержащие непреложную истину), в католицизме таких книг 73.

Танах состоит из 22-х книг, разделённые христианами на 39 книг и признанными каноническими во всех христианских конфессиях. Кроме того, в православии и католицизме в Ветхий Завет включаются дополнительные книги, в православии называемые неканоническими или «анагиноскомена» (то есть «рекомендуемые для чтения»), в католицизме — второканоническими. В протестантизме эти книги именуются апокрифами и не включаются в Ветхий Завет (в некоторых протестантских изданиях Библии помещаются в отдельном разделе).

Ветхий Завет в славянской и русской Библиях содержит 11 дополнительных книг, в греческой Библии — 10 и одна в Приложении, в Новой Вульгате — 7. В католицизме, в отличие от православия и протестантизма, эти дополнительные книги Ветхого Завета признаны богодухновенными.

Новый Завет одинаков в восточном православии, католицизме и протестантизме и состоит из 27 священных богодухновенных книг, но отличается в количестве книг в  Маланкарской и Ассирийской (22 книги) и Эфиопской (35 книг) церквях.

Книги Ветхого Завета

Книги Танаха 
Книги Танаха (еврейской Библии) одинаковы во всех христианских конфессиях (без учёта перевода и наличия дополнительных отрывков) и признаны в них каноническими (богодухновенными, то есть содержащими непреложную истину). Дополнительные отрывки в этих книгах имеются в православных и католических изданиях Ветхого Завета, но отсутствуют в протестантских изданиях. В католицизме эти дополнения признаны богодухновенными, в православии — небогодухновенными (но полезными или назидательными).

В Синодальном переводе Библии на русский язык, выполненном в XIX веке, все канонические книги Ветхого Завета переведены с еврейской Библии (масоретского текста), но в отдельных случаях с Септуагинты (например, ). Все книги Ветхого Завета славянской Библии переведены с Септуагинты, но на этот перевод накладывались многочисленные влияния со стороны Вульгаты.
      

Дополнительные отрывки в канонических книгах в православных и католических изданиях Ветхого Завета имеются в книге Есфирь (, , , , , ), в книге пророка Даниила: молитва Азарии и песнь трёх отроков (), повесть о Сусанне (), история о Виле и Драконе (). Кроме того, в православные издания Ветхого Завета входят 151-й Псалом () и молитва Манассии в конце 2-й книги Паралипоменон (), отсутствующие в Новой Вульгате. В экуменических изданиях Библии: Исправленной стандартной версии Библии и Новой исправленной стандартной версии Библии эти отрывки помещаются в отдельном разделе под названием «Апокрифы» вместе с дополнительными книгами Ветхого Завета.

Дополнительные книги Ветхого Завета 
В таблице приведены названия дополнительных книг Ветхого Завета в славяно-русской Библии, греческой Библии, Новой Вульгате и экуменистической Новой исправленной стандартной версии Библии, в которой они помещаются в отдельном разделе. Десять дополнительных (неканонических) книг славяно-русской Библии взяты из Септуагинты (переведены с греческого), Третья книга Ездры переведена с латинского.
    

Вторая и третья книги Ездры находились в приложении к Вульгате с названиями третья и четвёртая книги Ездры, соответственно, без придания им канонического статуса.

Книги Нового Завета 

Новый Завет состоит из 27 книг, написанных на древнегреческом (койне) языке, за исключением, возможно Евангелия от Матфея, язык которого, как ранее предполагалось, был древнееврейский или арамейский (оригинал утрачен). В настоящее время большинство исследователей Нового Завета считают, что Евангелие от Матфея было написано на греческом.

Книги можно отнести к следующим частям:
 Законоположительные — Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна
 Историческая книга — Деяния святых апостолов
 Учительные книги
 Семь соборных посланий апостолов Иакова, Петра, Иоанна Богослова и Иуды
 Четырнадцать посланий апостола Павла
 Пророческая книга — Откровение Иоанна Богослова

Примечания 

Книги Библии
Библия
Списки:Библия